

Patronymie 
  (née en 1999), joueuse de footballeuse turque ;
 Hidayet Türkoğlu (né en 1979), joueur de basket-ball turc ;
  (né en 1981), joueur de basket-ball turc.

Toponymie 
 Türkoğlu, ville et district de la province de Kahramanmaraş dans la Région méditerranéenne en Turquie.
 , village turc de la province d'Amasya.

Homonymie de patronyme turc
Homonymie de toponyme